{{Картка:Таксономія
| regnum = Тварини (Animalia)
| domain = Ядерні (Eukaryota)
| name = Dinodontosaurus
| genus = Dinodontosaurus
| species = D. tener
| binomial = Dinodontosaurus tener
| fossil_range = Тріасовий період, 242-235 млн років тому
| image = Dinodontosaurus1DB.jpg
| image_width = 260px
| image_caption = Динодонтозавр (Dinodontosaurus)
| phylum = Хордові (Chordata)
Синапсиди (Synapsida)
| ordo = Терапсиди (Therapsida)
| infraordo = Дицинодонти (Dicynodontia)
Kannemeyeriiformes
| genus_authority = Romer, 1943
| binomial_authority = von Huene, 1935
| subdivision = * D. brevirostris 
 D. tener ()
 D. turpior 
| subdivision_ranks = Види
| synonyms = 
{{collapsible list|bullets = true
 |title = Species Synonymy
 | <small>D. brevirostris:</small>
  
| <small>D. tener:</small>
  
}}
| synonyms_ref = 
}}Dinodontosaurus — викопний рід дицинодонтів. Жив з середнього до початку пізнього тріасу на території Південної Америки й, можливо, Німеччини.

Систематика 

Динодонтозавр вважається членом Kannemeyeriiformes, єдиної відомої групи дицинодонтів уцілілої до пізнього тріасу, не належним до жодної з родин цієї групи. Нижче наведено кладограму з Kammerer et al. (2013):

Палеоекологія 
Динодонтозаври були крупними (2,4 м завдовжки) стадними травоїдними тваринами. Імовірно, вони були досить поширеними у своєму ареалі. Великі скупчення копролітів із Бразилії, гіпотетично, могли бути утворені з фекалій цих чи схожих тварин. Вірогідно, це була найдавніша знайдена громадська вбиральня тварин і єдина утворена нессавцевими тетраподами.

Примітки 

Дицинодонти
Фауна тріасового періоду